Conert ist der Familienname folgender Personen:

 Hansgeorg Conert (1933–2004), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Autor
 Hans Joachim Conert (1929–2021), deutscher Botaniker, ab 1975 Mitherausgeber von Illustrierte Flora von Mittel-Europa
 Herbert Conert (1886–1946), deutscher Architekt und Stadtplaner

Siehe auch:
 Kohnert
 Konnerth